Laure Hassan est une scénariste et réalisatrice française.

Filmographie

Liens externes 
 Film : Le Point Omega 
 

Réalisatrice française
Scénariste française de cinéma
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)